Isogenoides är ett släkte av bäcksländor. Isogenoides ingår i familjen rovbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovbäcksländor
Isogenoides